Бродяжки, или бродяжницы, () — род стрекоз из семейства настоящих стрекоз (Libellulidae). Встречается на всех материках, кроме Антарктиды. Размеры представителей рода — от средних до больших, окрас тускло-оранжевый.

Этимология названия 
Название рода происходит от греческого πανταλαζ — очень несчастный, бедный. Русское название объяснить затруднительно, но следует отметить склонность одного из двух его видов к дальним перелётам, «бродяжничеству».

Виды 
Род включает два вида:
 Бродяжка рыжая (Pantala flavescens) 
 Pantala hymenaea

Примечания 

Настоящие стрекозы
Роды стрекоз